18-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 10 листопада до 12 грудня 1950 року в Москві. Турнір був присвячений 100-річчю від дня народження Михайла Івановича Чигоріна.

Турнірна таблиця

Література 

 XVIII первенство СССР по шахматам, посвященное 100-летию со дня рождения М. И. Чигорина : Сборник партий. Москва : Физкультура и спорт, 1952. 340 с.

Посилання 

Чемпіонати СРСР із шахів
1950 у шахах
Листопад 1950
Грудень 1950